Дэвид У. Энтони () — американский археолог и антрополог. Куратор по вопросам антропологии в Музее искусства и культуры им. Егера при Хартвик-колледже (Онеонта, штат Нью-Йорк). Специализируется в сравнительной археологии в сочетании со смежными дисциплинами (прежде всего лингвистикой и антропологией). Занимался изучением как североамериканских доколумбовых культур, так и протоиндоевропейских степных культур (последних — в тесном сотрудничестве со многими археологами России и Украины). В книге «Лошадь, колесо и язык» («:en:The Horse, the Wheel and Language») выступил в поддержку «курганной гипотезы» М. Гимбутас о происхождении индоевропейских народов, и подверг критике «анатолийскую гипотезу» К. Ренфрю. В книге «Утерянный мир старой Европы» исследовал доиндоевропейские культуры Балкан. С 1999 года — соредактор Journal of Indo-European Studies (вместе с Дж. П. Мэллори).

Сочинения 
 The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World. by David W. Anthony
 The Lost World of Old Europe: The Danube Valley, 5000-3500 BC. by David W. Anthony, Jennifer Y. Chi (Editor)

Ссылки 
 Биография (на англ. языке)

Исследователи доисторической эпохи
Индеанисты
Археологи США
Антропологи США
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Школы искусств и наук Пенсильванского университета